Dschwari (georgisch ) steht für:
 Dschwari (Stadt), eine Stadt in der georgischen Region Mingrelien und Oberswanetien
 Dschwari (Dorf), ein Dorf in der Autonomen Republik Adscharien (Georgien), Munizipalität Schuachewi
 Dschwari (Kloster), eine in die Weltkulturerbeliste der UNESCO  aufgenommenen Klosteranlage bei Mzcheta in der georgischen Region Mzcheta-Mtianeti